Avelãs peut désigner :

Toponymes

Avelãs da Ribeira, paroisse civile de la municipalité de Guarda, située dans le district de Guarda ;
Avelãs de Ambom, paroisse civile de la municipalité de Guarda, située dans le district de Guarda ;
Avelãs de Caminho, paroisse civile de la municipalité d'Anadia, située dans le district d'Aveiro ; 
Avelãs de Cima, paroisse civile de la municipalité d'Anadia, située dans le district d'Aveiro ;
Castro de Avelãs, paroisse civile de la municipalité de Bragance, située dans le district de Bragance.

Homonymie de toponyme